Klint ist der Familienname folgender Personen:

 Erik af Klint (1816–1866), schwedischer Seeoffizier in österreichischen Diensten
 Hilma af Klint (1862–1944), schwedische Malerin, Spiritistin, Theosophin und Anthroposophin
 Kaare Klint (1888–1954), dänischer Möbeldesigner
 Peder Klint (1853–1930), dänischer Maler und Architekt

Klint ist der Name folgender Orte:

 Klint (Oste), Ort in der Gemeinde Hechthausen
Klint (Heidmühlen), Ortsteil der Gemeinde Heidmühlen im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein
 Klint (Dänemark), Ort in der Odsherred Kommune in Dänemark
Klint (Pöschendorf), Ortsteil der Gemeinde Pöschendorf im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein

Klint steht des Weiteren für:

 ein Hochufer im Dänischen und Niedersächsischen
 Köpings klint, Kliffküste auf der schwedischen Ostseeinsel Öland
 Møns Klint, Steilküste auf der dänischen Ostseeinsel Møn
 Ohessaare Klint, Steilküste bei Ohessaare auf der estnischen Insel Saaremaa
 Stevns Klint, Steilküste auf der dänischen Ostseeinsel Seeland
 einen Abschnitt der estnischen Steilküste an der Ostsee etwa von Aseri bis zur Mündung der Narva

 vier Straßen in Braunschweig: Bäckerklint, Klint, Südklint und Radeklint und eine in Bremerhaven: Am Klint
 einen Roman von Horst Stern

Siehe auch:
 Clint
 Klinten
 Klintum